Verni (Gallicano)
 Marco Antonio Verni

Pagine correlate 

 Vernyj